

Geografia
 Sealy – centro abitato degli Stati Uniti d'America nella contea di Austin, Texas

Persone
 Eyre Sealy (...) – allenatore di calcio barbadiano
 John Sealy Townsend (1868-1957) – fisico britannico
 Katy Sealy (1990) – multiplista britannica naturalizzata beliziana
 Malik Sealy (1970-2000) – cestista statunitense
 Ramon Sealy (1991) – calciatore caimaniano
 Scott Sealy (1981) – ex calciatore trinidadiano
 Tom Sealy, propr. Thomas Fitz Sealy (1921-2000) – cestista statunitense
 William Sealy Gosset (1876-1937) – statistico inglese